Khaled Kharroubi (Lyon, França, 11 de fevereiro de 1984) é um futebolista francês naturalizado argelino, que atua como meia.

Formado nas categorias de base do , Khaled Kharroubi teve passagens no Brasil por  e .

Atualmente, joga pelo BEC Tero Sasana, clube de futebol da Tailândia.

Referências 

Futebolistas da França
Futebolistas do Olympique Lyonnais
Futebolistas do Bangu Atlético Clube
Futebolistas do Esporte Clube Vitória
Futebolistas do Valenciennes Football Club
Naturais de Lyon